Noailhac puede referirse a: 

 Noailhac, comuna francesa situada en Aveyron.
 Noailhac, comuna francesa situada en Corrèze.
 Noailhac, comuna francesa situada en Tarn.